Teatro de Canberra   (en inglés: Canberra Theatre) es el primer y único centro de artes escénicas del Territorio de la Capital Australiana, además del primer centro de este tipo que inició el Gobierno australiano, inaugurándose  el jueves 24 de junio de 1965 con una función de gala del Ballet de Australia.

El Centro está ubicado en el corazón de la ciudad de Canberra, junto a la Asamblea Legislativa del territorio de la capital australiana, uno de los vértices del triángulo parlamentario.

Originalmente, el complejo era de dos edificios separados: el Teatro de Canberra y la Playhouse, que fueron unidos por una pasarela cubierta.

Véase también
Cultura de Australia
Teatro

Referencias

Teatros de Australia
Edificios y estructuras de Canberra